Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2003 года прошёл в Чандигархе (Индия) с 19 по 23 ноября. В турнире приняли участие 11 спортсменов из 7 стран. Чемпионом в третий раз подряд стал представитель Монголии Дулийн Эрдэнэбилэг. На втором месте также представитель Монголии Ганжаргалын Ганбаатар, бронзу завоевал представитель Казахстана Галимзян Сарсекеев. Соревнование прошло по круговой системе. Главный арбитр Chimeddorj Bat-Erdene (Монголия).

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Шашки России
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты Азии по международным шашкам
шашки
шашки
шашки
2003 год в шашках
Ноябрь 2003 года
Чандигарх